Села:
 Гришине — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Гришине — Донецька область Покровський район
 Гришине — Запорізька область, Токмацький район

 Гришине — назва залізничної станції і пристанційного поселення, міста Покровськ (Донецька область, Покровський район) до 1934 року
 Гришине — назва села Гаврилівка (Сумська область, Роменський район) у 1931 – 2016 роках